10-е Всеафриканские игры 2011 года прошли с 3 по 18 сентября в Мапуту (Мозамбик). В соревнованиях приняло участие около 5000 спортсменов из 53 стран Африки.

Виды спорта

Медальный зачёт 

2011
2011 год в спорте
Сентябрь 2011 года
2010-е годы в Мозамбике
Спорт в Мапуту